Ба́кстер () — английская фамилия. Известные носители:
 Бакстер, Алан (1908—1976) — американский актёр.
 Бакстер, Вирджиния (1932—2014) — американская фигуристка.
 Бакстер, Генри (1821—1873) — американский генерал.
 Бакстер, Джеймс (1870—1940) — британский яхтсмен, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908.
 Бакстер, Джим (1939—2001) — шотландский футболист.
 Бакстер, Джон (1936—2014) — шотландский футболист.
 Бакстер, Жозе (род. 1992) — английский футболист.
 Бакстер, Ирвинг (1876—1957) — американский легкоатлет, чемпион и призёр летних Олимпийских игр 1900.
 Бакстер, Иэн (род. 1936) — канадский художник-концептуалист, с 2005 года известный под именем Иэн Бакстерэнд.
 Бакстер, Иэн (род. 1936) — шотландский кёрлингист.
 Бакстер, Клив (1924—2013) — полиграфолог, автор непризнанной гипотезы о перцепции растений.
 Бакстер, Колин — шотландский кёрлингист.
 Бакстер, Лес (1922—1996) — американский пианист, композитор и аранжировщик, пик популярности которого пришёлся на 50-е и 60-е годы XX века.
 Бакстер, Лонни (род. 1979) — американский баскетболист.
 Бакстер, Мередит (род. 1947) — американская актриса.
 Бакстер, Ричард (1615—1691) — английский церковный и общественный деятель.
 Бакстер, Роберт Дадли (1827—1875) — английский адвокат, экономист и статистик.
 Бакстер, Родни (род. 1940) — австралийский физик, специализирующийся в статистической механике.
 Бакстер, Ронни (род. 1961) — английский дартсмен.
 Бакстер, Стивен (род. 1957) — английский писатель-фантаст в жанре твёрдой научной фантастики.
 Бакстер, Стюарт (род. 1953) — британский футболист; тренер.
 Бакстер, Томас — английский математик и школьный учитель, работавший в основном в 1732—1740 годах.
 Бакстер, Уильям (1787—1871) — британский ботаник и куратор Оксфордского ботанического сада.
 Бакстер, Уорнер (1889—1951) — американский актёр, лауреат премии «Оскар» за лучшую мужскую роль (1928).
 Бакстер, Хосе (1940—1973) — аргентинский революционер и партизан.
 Бакстер, Энн (1923—1985) — американская актриса, обладательница премии «Оскар» (1946).

 Эйч Пи Бакстер (род. 1964) — вокалист и фронтмен немецкой группы «Scooter»

Топонимы 
 Бакстер — округ, расположенный в штате Арканзас, США.
 Бакстер — город в округе Кроу-Уинг, штат Миннесота, США.
 Бакстер — тауншип в округе Лак-ки-Парл, Миннесота, США.

Вымышленные персонажи и объекты 
 Бакстер Стокман — персонаж из комиксов и сериалов «Черепашки-ниндзя».
 Здание Бакстера — вымышленное 35-этажное офисное здание на Манхэттене во вселенной Marvel.
 Блайс Бакстер — персонаж и главная героиня мультсериала Маленький зоомагазин

Примечания